Saphir (fietsmerk), historisch Belgisch merk van fietsen en bromfietsen
 Saphir (plantage), historische koffieplantage in Suriname
 Saphir (trein), historische treinverbinding tussen België en Duitsland
 Saphir (hop), een hopvariëteit

Zie ook 
 Safir (doorverwijspagina)